Le PSA Masters 2011 est l'édition 2011 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à New Delhi  du 12 au .

James Willstrop l'emporte en finale face à Grégory Gaultier ce qui lui permet d'accéder au rang de  mondial le mois suivant.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à New Delhi
PSA World Series 2011
Sport en Inde en 2011
PSA Masters
Sport en décembre 2011